Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Manuela Maleeva 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Manuela Maleeva (finale)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1985